Springfield est le nom de plusieurs villes dans l'État américain du Wisconsin :
  dans le comté de Dane ;
  dans le comté de Jackson ;
  dans le comté de Marquette ;
  dans le comté de St. Croix.

C'est également le nom de deux zones non-incorporées dans le même État :
  dans le comté de Walworth ;
 .

Notes et références 

Ville au Wisconsin